Bang! – album muzyczny zespołu Frankie Goes to Hollywood
 Bang! – album muzyczny Reni Jusis
 Bang! – gra karciana